Rand se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Austin L. Rand
 Austin Loomer Rand
 Edward Lothrop Rand
 Edward Sprague Rand